Севарэ () — город в регионе Мопти, Мали, с населением около 40000 человек. Находится в 10 км к юго-востоку от Мопти и в 10 км к югу от города Фатома — старой столицы Кунаари. От Севарэ можно добраться до городов: Бандиагара на востоке, Гао и Томбукту на севере, Сегу и Бамако на юго-западе, а также до соседней страны Буркина-Фасо на юге.

В непосредственной близости от города расположен Аэропорт Мопти.

Галерея

Происшествия 
2015: Нападение на две гостиницы  («Библос») 

Города Мали